Doddington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Great Doddington, ort, Northamptonshire, England,  
 Doddington, Cambridgeshire, ort, England, 
 Doddington, Kent, ort, England, 
 Doddington, Northumberland, ort, England, 
 Doddington, Cheshire, civil parish, England,